Anello ima više značenja:
 Anello, Brescia
 Anello, Chieti